Баязитов () — фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Баязитов, Атаулла (1846—1911) — религиозный и общественный деятель, лидер мусульманской общины Петербурга.
 Баязитов, Мухаммат-Сафа Гатауллович (1877—1937) — религиозный и общественный деятель, последний муфтий ОМДС.
 Баязитов, Ряшит Жаббарович - татарский и мусульманский деятель, председатель ДУМ Сибири, строитель мечетей.



См. также 
 Баязитово